Tatsuya Suzuki kan henvise til:

 Tatsuya Suzuki (fodboldspiller, født 1982) - japansk fodboldspiller født i 1982
 Tatsuya Suzuki (fodboldspiller, født 1993) - japansk fodboldspiller født i 1993